Llima (color)
 llima (eina), eina que pot ser de diferents materials i formes, que serveix per desgastar, rebaixar o allisar objectes
 Botànica: 
 llima o llimona, varietat més autòctona i habitual, nom amb el qual, al País Valencià i al sud de Catalunya, s'anomena els cítrics de color groguenc
 llima dolça per a la varietat tropical
 Zoologia:
 llima (peix), peix teleosti 
 llima (mol·lusc), mol·lusc lamel·libranqui de nom científic Lima hians